

В Лондоне 
 Queen's Club Championships 2006 — турнир среди мужчин на открытых травяных кортах.

В пригородах Лондона 
 Уимблдонский турнир 2006 — турнир серии Большого шлема.